Por Box Elder pode estar à procura de:
 Box Elder (Dacota do Sul)
 Box Elder (Montana)

Ver também
Condado de Box Elder

Desambiguação